Cameron County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Cameron County Courthouse (Pennsylvania)
 Cameron County Courthouse (Texas), NRHP-Nr. 80004084